Termenul „Minden” se poate referi la:

Minden, oraș pe Weser în landul Renania de Nord - Westfalia, Germania
Minden (Sauer), comună în landul Renania-Palatinat
Regierungsbezirk Minden, fostă regiune administrativă de tip Regierungsbezirk în Westfalen între anii 1815 - 1947